Einjährig steht für
Einjährige Pflanze
 Einjähriger, Einjährig-Freiwilliger, Wehrpflichtiger mit höherem Schulabschluss 
Einjährigenzeugnis, Mittlere Reife 
Siehe auch: